Gruppe A ved Europamesterskabet i fodbold 2012 begyndte den 8. juni, og færdiggøres den 16. juni 2012. Gruppens medlemmer er , ,  og værtsnationen .

Kampene blev spillet på Polens Nationalstadion i Warszawa, og Miejski Stadion i Wrocław.

Stilling

Polen – Grækenland

Rusland – Tjekkiet

Grækenland – Tjekkiet

Polen – Rusland

Tjekkiet – Polen

Grækenland – Rusland

Eksterne henvisninger 
 UEFA Euro 2012 Gruppe A

Referencer 

 Gruppe A